Hatomera oder Hatumera steht für:

 Hato-Mera, eine Aldeia in der osttimoresischen Gemeinde Ainaro
 Hato-Mera (Ort), ein Ort in der Aldeia Hato-Mera
 Hatu Ermera, eine Aldeia in der osttimoresischen Gemeinde Manatuto
 Hatu Ermera, ein Ort in der Aldeia Hatu Ermera